Toponímia:
 Ivry-en-Montagne, municipi francès al departament de la Costa d'Or (regió de Borgonya)
 Ivry-la-Bataille, municipi francès al departament de l'Eure (regió d'Alta Normandia)
 Ivry-le-Temple, municipi francès al departament de l'Oise (regió de Picardia)
 Ivry-sur-Seine, municipi francès al departament de la Val-de-Marne (regió de l'Illa de França)
 Cantó d'Ivry-sur-Seine-Est, cantó francès al districte de Créteil (departament de Val-de-Marne) 
 Cantó d'Ivry-sur-Seine-Oest, cantó francès al districte de Créteil (departament de Val-de-Marne) 
 Comtat d'Ivry, jurisdicció feudal de Normandia, realment una senyoria encara que en estar governada per comtes apareix anomenada com a comtat
 La Chaussée-d'Ivry, municipi francès al departament de l'Eure i Loir (regió de Centre – Val de Loira)
 Miscel·lània:
 Pierre Contant d'Ivry (Ivry-sur-Seine, 1698 — París, 1777), arquitecte i decorador francès
 Richard d'Ivry o Marquès d'Ivry (Beaune, Borgonya, 1829 - Ieras, Provença, 1903), compositor francès 
 US Ivry, equip d'handbol de la localitat francesa de Ivry-sur-Seine